

Geografia 
 Cuba
 Cifuentes – comune nella provincia di Villa Clara
 Spagna
 Cifuentes – comune nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Persone 
 Alberto Cifuentes – ex calciatore spagnolo, portiere
 Cristina Cifuentes – politica e avvocatessa spagnola, presidentessa della comunità autonoma di Madrid dal 2015 al 2018
 José Cifuentes – calciatore ecuadoriano, centrocampista
 Martí Cifuentes – allenatore di calcio spagnolo
 Miguel Ángel Garrido Cifuentes – calciatore spagnolo, difensore